Список звёзд в пределах 45—50 световых лет перечисляет звёзды, расположенные в радиусе от 45 до 50 световых лет от Земли.

Некоторые звёзды, видимые в Северном полушарии, были известны в древности, войдя в древнегреческие созвездия; звёзды Южного полушария стали известны в эпоху Великих географических открытий. Объекты «Глизе» входят в дополненный каталог немецкого астронома Вильгельма Глизе, а объекты под обозначением «HR» были открыты и внесены в каталог ярких звёзд до 1930 года. Наибольшее количество объектов в этом списке были открыты и категоризированы в каталоге Генри Дрейпера с 1918 по 2017 годы; они обозначены как «HD».

Все звёзды с буквенным обозначением «WISE» были открыты в 2010 году инфракрасным телескопом Wide-Field Infrared Survey Explorer.

Описание 
Звёзды и коричневые карлики, видимая звёздная величина которых больше 6,5m, и которые, следовательно, обычно нельзя увидеть невооружённым глазом, показаны на белом фоне, соответственно, те звёзды, которые можно увидеть невооружённым глазом, показаны на сером фоне. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов.

Список 

Ниже приведён список звёзд в пределах 45—50 световых лет от Земли.

Легенда 
Основная спектральная классификация звёзд в списке следующая:

В списке также представлены иные, более редкие спектральные классы для отдельных классов звёздных объектов, их значения отображены здесь.

Помимо основного источника, список базируется на источниках для отдельных спектров звёзд, известных на 2006 год: A, F, G, K и M.

Звёзды в пределах 45—50 световых лет

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 

Списки звёзд
Звёздные системы
Рейтинги
Млечный Путь